El término Weichafe significa "guerrero" en mapudungún, y puede referirse a:

Weichafe, banda chilena de rock.
Weichafe, álbum homónimo de la banda anterior.

Weichafes, equipo de fútbol americano de Temuco.

Weichafe, equipo chileno de rugby de la ciudad de Paillaco.